Чемпионат Нидерландов по футболу 1999/2000 является 44 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 15 раз чемпионом Нидерландов стал ПСВ, обеспечивший себе победу за 4 тура до конца первенства. Настоящий сюрприз преподнес скромный Херенвен, занявший второе место и получивший путевку в Лигу чемпионов . Довольно неожиданным оказалось пятое место Амстердамского Аякса (праздновавшего в 2000 году своё 100-летие), перед которым была поставлена задача выиграть все турниры, в которых он принимал участие. Стартовал чемпионат 12 августа 1999 года матчем между роттердамской «Спартой» и клубом из города Тилбург «Виллем II».

Турнирная таблица 

<small>И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

 Рода примет участие в Кубке УЕФА, благодаря победе в Кубке. 21 мая в финале был обыгран НЕК со счетом 2:0

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
Лучшим бомбардиром, второй год подряд, стал нападающий ПСВ Руд ван Нистелрой, забивший 29 мячей.

Плей-офф 
 Для Эммена этот плей-офф стал пятым неудачным подряд.

 Розендаль вернулся в высшую лигу спустя 45 лет;
 Для Зволле этот плей-офф стал четвертым неудачным подряд.

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие

1999/2000
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Спорт в Нидерландах в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000